Цэнь ( Cén )  - китайская фамилия ( клан ), значение иероглифа 岑 - пик, острая вершина.

Цэнь Чуньсюань 岑春煊 ( Cén Chūnxuān;  Гуанси,1861 –  1933, Шанхай ) - государственный и общественный деятель Китая. Генерал-губернатор ( цзунду ) провинции Сычуань (1902–1903, 1907–1908). Сподвижник Сунь Ятсена.

См.также 
 Сто фамилий